Ruutu ist ein finnischer Familienname, abgeleitet von finn. ruutu mit der Bedeutung „kleines Viereck“ (in verschiedenen, nicht-mathematischen Erscheinungsformen).

Namensträger 
 Jarkko Ruutu (* 1975), finnischer Eishockeyspieler
 Mikko Ruutu (* 1978), finnischer Eishockeyspieler
 Raul Ruutu (* 1975), finnischer Musiker, Bandmitglied von Sunrise Avenue
 Tuomo Ruutu (* 1983), finnischer Eishockeyspieler

Siehe auch 
 Ruuttu

Einzelnachweise 

Familienname
Finnischer Personenname